Wingqvist är ett svenskt efternamn som kan stavas på olika sätt. 2015 var följande antal personer bosatta i Sverige med stavningsvarianterna:

 Wingqvist 148
 Wingquist 24
 Wingkvist 12
 Vingqvist 31
 Vingkvist 8

Tillsammans blir detta 223 personer.

Personer med efternamnet Wingqvist eller varianter på detta namn
 Olof Wingqvist (1800–1861), svensk historieprofessor.
 Lars Wingqvist (1835–1900), svensk fabrikör.
 Elin Wingqvist-Renck (1895–1975), svensk psykiater.
 Per Wingqvist (1849–1910), svensk psykiater.
 Sven Wingquist (1876–1953), svensk ingenjör, uppfinnare och industrialist.
 Karl-Gustaf Vingqvist (1883–1967), svensk militär och gymnast.

Övrigt
 L. J. Wingqvist Fritsla Mekaniska Wäfveri & Spinnerier – ett väveri och senare spinneri, beläget i Fritsla i södra Västergötland
 Wingquist Laboratory – ett forskningscentrum för virtuell produktframtagning på Chalmers tekniska högskola

Efternamnsförgreningssidor
Svenska efternamn